D'une manière générale, le mot revêtement peut désigner l'action de revêtir quelque chose ou son résultat. Il est employé dans plusieurs domaines :
 en mathématiques, un revêtement est une notion topologique ;
 les revêtements sont une ou des couches superficielles modifiant les propriétés de surface d'un objet. Le terme désigne en particulier :
 le revêtement intermédiaire ;
 le revêtement de sol, et notamment la couverture de surface des voies carrossables (pavage, asphalte) et de mur
 le revêtement, en métallurgie,
 les revêtements, en immobilier,
 les revêtements abradables, utilisés dans des pièces mobiles,
 les revêtements anti-usure,
 le revêtement en rideau, pour appliquer un film liquide sur un substrat plan en mouvement.
 en architecture et construction, « Revêtement » - Mur qui soutient les terres d'un rempart du côté de la campagne, d'une terrasse, d'un quai - On appelle aussi les dalles qui se rapportent au droit de la retraite d'un mur, dalles de revêtement ; Revêtir - L'action de soutenir une terrasse, un quai, de rapporter des dalles au pied d'un mur (Morisot J.M., Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment (charpente), Carilian, 1814).